Baan bezeichnet:

 Baan, niederländisches Softwareunternehmen

Baan ist der Familienname folgender Personen:
 David Baan (1908–1984), niederländischer Boxer
 Iwan Baan (* 1975), niederländischer Fotograf
 Rob Baan (* 1943), niederländischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Bahn
 Bán
 Ban (Begriffsklärung)
 Benevolent Artificial Anti-Natalism, Szenario von Thomas Metzinger